Солонина — отвір для світла й повітря в стіні приміщення
 Солонина (прізвище) — українське прізвище